

Algemeen 
Anticiperen ofwel vooruitkijken, vooruitdenken

Taalkunde 
narratief: Flashforward
Occupatio (stijlfiguur)

Juridisch 
 Anticipatie (recht), het vervroegen van een dagvaarding voor de gedaagde
 Anticipatie (financieel), vervroegde beschikking over bedragen
 Anticipatieve inbreng

Religie 
 Anticipatie (rooms-katholicisme), het vervroegen van de gebeden in het brevier

Muziek 
 Anticipatie (muziek), tussentoon die pas een akkoord later betekenis krijgt